Wyścig na 100 m stylem klasycznym mężczyzn był jedną z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Wyznaczone przez FINA minima kwalifikacyjne wynosiły 1:00.79 (minimum A) oraz 1:02.92 (minimum B).

Obrońcą tytułu z Pekinu był Kōsuke Kitajima. 

Rywalizacja rozpoczęła się 28 lipca o 11:53 czasu londyńskiego, półfinały rozegrane zostały tego samego dnia o 20:30. Finał konkurencji odbył się dzień później o 20:08.

Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Cameron van der Burgh z RPA, ustanawiając rekord świata.

Statystyka

Rekordy 
Tabela przedstawia rekordy olimpijski, świata oraz poszczególnych kontynentów w tej konkurencji.

Listy światowe 
Tabela przedstawia 10 najlepszych wyników uzyskanych w sezonie 2012 przed rozpoczęciem igrzysk.

Wyniki

Eliminacje

Półfinał

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

100 m stylem klasycznym mężczyzn